Si tu savais (The Half of It), film d'Alice Wu sorti en 2020.
Si tu savais, chanson de Shy'm sortie en 2008.